El término Marey puede hacer referencia a:

 Marey (España), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Marey (Francia), comuna francesa de la región de Lorena, del departamento de Vosgos, en el distrito de Neufchâteau y cantón de Lamarche.